Il singolare del torneo di tennis Astana Womens 2 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Tímea Babos che ha battuto in finale Tadeja Majerič 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Tímea Babos (campionessa)
 Tadeja Majerič (finale)
 Veronika Kapšaj (semifinali)
 Zuzana Linhova (secondo turno)

 Korina Perkovic (primo turno)
 Sabina Sharipova (primo turno, ritiro)
 Alexandra Artamonova (quarti di finale)
 Ekaterina Jašina (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Astana Womens 2011